Fátima Lopes foi um talk-show transmitido diariamente, de segunda a sexta-feira, na SIC entre 1998 e 2001. Estreou a 16 de Fevereiro de 1998 e terminou no dia 2 de Fevereiro de 2001.

Produzido por Manolo Bello (Produtor Executivo), Jorge Simões (Director do Programa), Francisco Sousa (Director Técnico) e Pedro Silva (Director de Produção), era apresentado por Fátima Lopes que se estreava num programa com o seu nome. Tratava-se de um talk-show recheado de histórias da vida real, contava com testemunhos de seis convidados e tinha um tema por programa.

Curiosidades 
O quarteto Gato Fedorento usou esse programa no Zé Carlos num dos sketches do Tumba, por causa do travestismo, que foi um tema numa das transmissões.

Programas da SIC
Fátima Lopes (Programa)
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 1998
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2001
Programas de televisão em língua portuguesa